Die UEFA Europa League 2022/23 ist die 52. Auflage des zweitwichtigsten Wettbewerbs für europäische Fußballvereine, der bis zur Saison 2008/09 unter der Bezeichnung UEFA-Pokal stattfand.

Das Endspiel wird in der Puskás Aréna in Budapest, Ungarn ausgetragen. Budapest sollte ursprünglich das Endspiel für die UEFA Europa League 2021/22 ausrichten.

Der Gewinner der Europa League erhält einen Platz in der UEFA Champions League 2023/24 und nimmt am UEFA Super Cup 2023 teil. Teilnehmer aus Russland wurden wegen des Angriffkriegs auf die Ukraine für die Saison 2022/23 ausgeschlossen.

Termine 
Für die Auslosungen und Spielrunden sind die folgenden Termine geplant:

Qualifikation 
Um einen vergleichbaren Qualifikationsverlauf über die drei Wettbewerbe Champions League, Europa League, und Europa Conference League zu gewährleisten, beginnt dieser Wettbewerb erst mit der dritten Qualifikationsrunde, welche im Erfolgsfall für die Playoffs zur Gruppenphase qualifiziert. 

Die Einteilung in die einzelnen Qualifikationsrunden bestimmt sich nach der Zugangsliste der UEFA. Die Reihenfolge der Verbände bestimmt sich hierbei nach den Verbandskoeffizienten der UEFA-Fünfjahreswertung 2020/2021.

Falls sich der Pokalsieger eines Landesverbandes für die UEFA Champions League 2022/23 qualifiziert oder bereits für die UEFA Europa League 2022/23 qualifiziert gewesen wäre, bekommt die nächste Mannschaft aus der nationalen Liga den schlechtestmöglichen Startplatz dieser Nation in der Qualifikation zur UEFA Europa League, während die anderen Teams dementsprechend aufrücken und den nächstbesseren Startplatz übernehmen. Soweit ein Verein keine Zulassung für die UEFA-Wettbewerbe erhielt, rückte das in der nationalen Liga nächstbeste Team nach.

3. Qualifikationsrunde 
 Auslosung: 18. Juli 2022 in Nyon
 Hinspiele: 4. August 2022
 Rückspiele: 9./11. August 2022

Champions-Weg 
Am Champions-Weg der 3. Qualifikationsrunde nehmen die zehn Verlierer des Champions-Wegs der 2. Qualifikationsrunde der UEFA Champions League 2022/23 teil. Die Partien werden durch offene Auslosung bestimmt. Unterlegene Mannschaften wechseln in den Champions/Europa-League-Weg der Play-offs der UEFA Europa Conference League 2022/23, während die Gewinner die Play-offs der UEFA Europa League 2022/23 erreichen.

Folgende Paarungen wurden für den Champions-Weg der dritten Qualifikationsrunde ausgelost:

|}

Pokalsieger- und Verfolgerweg 
Am Pokalsieger- und Verfolgerweg der 3. Qualifikationsrunde nehmen die Pokalsieger bzw. deren Nachrücker aus den Verbänden auf den Plätzen 16 und 17 der Rangliste sowie die zwei Verlierer des Platzierungswegs der 2. Qualifikationsrunde der UEFA Champions League 2022/23 teil. Prinzipiell gilt, dass die Direktqualifikanten gesetzt sind und gegen die Verlierer aus der Champions League gelost werden. Unterlegene Mannschaften wechseln in den Platzierungsweg der Play-offs der UEFA Europa Conference League 2022/23, während die Gewinner die Play-offs der UEFA Europa League 2022/23 erreichen.

Folgende Paarungen wurden für den Hauptweg der dritten Qualifikationsrunde ausgelost:

|}

Play-offs 
Die letzte Qualifikationsrunde wird zwecks besserer Vermarktungschancen „Play-offs“ genannt. Es nehmen die sieben Sieger der vorhergehenden Runde, die Pokalsieger der Verbände auf den Plätzen 9 bis 15 der Rangliste (ohne Russland) sowie die sechs Verlierer des Champions-Wegs der 3. Qualifikationsrunde der UEFA Champions League 2022/23 teil. Unterlegene Mannschaften wechseln in die Gruppenphase der UEFA Europa Conference League 2022/23.

 Auslosung: 2. August 2022
 Hinspiele: 18. August 2022
 Rückspiele: 25. August 2022

Folgende Paarungen wurden für die Play-offs ausgelost:

|}

Gruppenphase 
Ab der Gruppenphase werden sämtliche Spiele zentral von der UEFA vermarktet, um höhere Medien-Aufmerksamkeit und damit steigende Werbeeinnahmen zu generieren.

An der Gruppenphase nehmen neben den zehn Siegern der Play-offs die Pokalsieger der Verbände auf den Plätzen 1 bis 7 der Rangliste (bzw. deren Nachrücker, falls sich diese bereits für die Champions League qualifiziert haben), fünf Ligavertreter der Verbände auf den Plätzen 1 bis 5 der Rangliste, die vier Verlierer des Platzierungswegs der 3. Qualifikationsrunde der UEFA Champions League 2022/23, die zwei Verlierer des Platzierungswegs der Play-offs sowie die vier Verlierer des Champions-Wegs der Play-offs der UEFA Champions League 2022/23.

Die Auslosung fand am 26. August 2022 statt.

Die Gruppensieger qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale, die Gruppenzweiten bestreiten die Finalrunden-Play-offs gegen die Gruppendritten der UEFA Champions League 2022/23, die Gruppendritten spielen in der Zwischenrunde der UEFA Europa Conference League 2022/23 weiter.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H

Finalrunde

Finalrunden-Play-offs 
Für die Finalrunden-Play-offs wurden am 7. November 2022 in Nyon acht Paarungen je eines Gruppendritten der Champions League und eines Gruppenzweiten der Europa League gelost, wobei die Gruppenzweiten der Europa League das Hinspiel auswärts bestritten. Mannschaften eines Landesverbandes durften einander nicht zugelost werden.

Die Hinspiele fanden am 16. Februar, die Rückspiele am 23. Februar 2023 statt.

|}

Achtelfinale 
Für das Achtelfinale wurden am 24. Februar 2023 in Nyon acht Paarungen je eines Siegers der Finalrunden-Play-offs und eines Gruppensiegers der Europa League gelost, wobei die Gruppensieger der Europa League das Hinspiel auswärts bestritten. Mannschaften eines Landesverbandes durften einander nicht zugelost werden.

Die Hinspiele fanden am 9. März, die Rückspiele am 16. März 2023 statt.

|}

Viertelfinale 
Die Paarungen des Viertelfinales wurden am 17. März 2023 in Nyon durch offene Auslosung bestimmt. Die Hinspiele finden am 13. April, die Rückspiele am 20. April 2023 statt.

|}

Halbfinale 
Die Paarungen des Halbfinales wurden am 17. März 2023 in Nyon (mit der Viertelfinal-Auslosung) durch offene Auslosung bestimmt. Die Hinspiele finden am 11. Mai, die Rückspiele am 18. Mai 2023 statt.

|}

Finale 
Das Finale findet am 31. Mai 2023 in der Puskás Aréna in Budapest statt.

Beste Torschützen 
Nachfolgend sind die besten Torschützen der Europa-League-Saison (ohne die Qualifikationsrunden) aufgeführt. Die Sortierung erfolgt analog zur UEFA-Torschützenliste nach Anzahl der Tore, bei gleicher Trefferzahl werden diese Spieler alphabetisch sortiert. Fett geschriebene Spieler befinden sich mit ihren Vereinen noch im Wettbewerb.

Weblinks 
 Offizielle Website der UEFA Europa League

Einzelnachweise 

2022
Fußballsaison 2022/23